Hanschitz ist der Familienname folgender Personen:

 Marlies Hanschitz (* 1986),  österreichische Fußballspielerin
 Robert Hanschitz (* 1957), österreichischer Fußballspieler